Golāneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Golāneh (ort i Iran), Kurdistan, 
 Gelāneh, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar